Schmiege steht für

 Schmiege, einen verstellbaren Winkel der in Handwerksberufen verwendet wird
 eine sächsische Bezeichnung für einen Gliedermaßstab (Zollstock)

Schmiege ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Schmiege (1934–2016), deutscher Ministerialbeamter
 Fritz Schmiege (1880–1974), deutscher Jurist und Landrat, siehe Fritz Schmige
 Marilyn Schmiege (* 1948), US-amerikanisch-deutsche Sängerin (Mezzosopran)

Siehe auch:
 Schmige